Achsel steht für:

 Achsel, in der Anatomie der Bereich zwischen Schulter und Brustwand
 Blattachsel in der Botanik
 Achsel (Rüstung), Bau- und Bestandteil der Plattenrüstung
 Achsel (Venedigergruppe), Berg in Tirol
 Achsel (Lasörlinggruppe), Berg in Tirol

Träger des Familiennamens:

 Isabel Moretón Achsel (* im 20. Jahrhundert), deutsche Harfenistin, Hochschullehrerin und Herausgeberin
 Wanda Achsel (1886–1977), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Willy Achsel (1884–1955), deutscher Regisseur, Drehbuchschreiber, Filmproduzent und Schauspieler